RX3 steht für folgende Pkw-Modelle:

 Mazda RX-3, japanischer Pkw
 Roewe RX3, chinesisches SUV